Суперкубок Франции по футболу 2008 () — 13-й розыгрыш Суперкубка Франции. В нём встретились чемпион Франции и обладатель Кубка Франции «Олимпик Лион», а также серебряный призёр чемпионата Франции «Бордо». Матч состоялся 2 августа 2008 года на стадионе Шабан-Дельмас в Бордо.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2008
Матчи ФК «Олимпик Лион»
Матчи ФК «Бордо»